Wszystkim zakochanym, a Skaldowie 1972-es lemeze
 Wszystkim zakochanym, az előbbi lemez címadó dala